Karin Enke (1961-), patineuse de vitesse est-allemande
Robert Enke (1977-2009), footballeur allemand
 (1952 – 2005) , musicien allemand
Wilhelmine Enke, comtesse de Lichtenau (1527-1591), maîtresse officielle de Frédéric-Guillaume II de Prusse